Влчек — западнославянская фамилия.

Известные носители:
 Влчек, Андре (1963—2020) — американский, советского происхождения, писатель и журналист, кинорежиссер, путешественник.
 Влчек, Вацлав (1839—1908) — чешский прозаик, поэт и драматург.
 Влчек, Мартин (род. 1996) — словацкий футболист.
 Влчек, Милослав (род. 1961) — чешский политик.
 Влчек, Петр (род. 1973) — чешский футболист.
 Влчек, Станислав (род. 1976) — чешский футболист.
 Влчек, Томас (род. 1983) — чешский футболист.
 Влчек, Эмануэль (1925–2006) — чешский антрополог, доктор медицины, доктор естественных наук, профессор кафедры лечебного дела Карлова университета в Праге.
 Влчек, Эрик (род. 1981) — словацкий гребец на байдарках, многократный чемпион мира.
 Влчек, Ян (1922—1984) — чехословацкий инженер, главный конструктор учебно-тренировочных реактивных самолетов L-29 и L-39.
 Влчек, Ярослав (1860—1930) — профессор Пражского университета по кафедре истории чешской литературы.

См. также 
 Волчек

Примечания